Guglielmo IV (...-1164) – vescovo di Torino
 Guglielmo IV di Aquitania
 Guglielmo IV di Baviera
 Guglielmo IV di Borgogna
 Guglielmo IV del Regno Unito
 Guglielmo IV di Lussemburgo
 Guglielmo IV del Monferrato
 Guglielmo IV di Tolosa
 Guglielmo IV d'Assia-Kassel
 Guglielmo IV di Orange-Nassau

Altro
 Federico Guglielmo IV di Prussia